— японский конструктор, создатель первого в мире полностью электронного телеприёмника.

Увлёкся телевидением в 1925 году после прочтения во французском журнале статьи о новой технологии. Уже в 1926 году доктор Такаянаги впервые в мире при помощи электронно-лучевой трубки продемонстрировал изображение каны イ. После Второй мировой войны Такаянаги пришёл в компанию JVC, где занимал должность вице-президента. Награждён орденом Культуры (1981).

Умер от воспаления лёгких.

Примечания 

Инженеры Японии
Персоналии:Технологии телевидения
Пионеры телевидения
Кавалеры ордена Культуры
Умершие от пневмонии